Iminnguaq bezeichnet:
 Iminnguaq (Fluss, Ilulissat), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Iminnguaq (Fluss, Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Iminnguaq (See), See im Distrikt Qasigiannguit, Grönland